Căianu, comune del distretto di Cluj
Căianu Mic, comune del distretto di Bistrița-Năsăud